Радисс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радисс, Люсьенна (фр. Lucienne-Eva-Louise-Justine Radisse; 4 декабря 1899, Нёйи-сюр-Сен — 17 января 1997, Париж) — французская виолончелистка.
 Радисс, Натали (фр. Nathalie Radisse; 1896[1] — 1973) — французская пианистка.